Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2013 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 24 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
Venus Williams, qui a remporté cinq fois le tournoi, déclare forfait pour blessure au dos. Un jour plus tard, Svetlana Kuznetsova, quart de finaliste deux semaines avant à Roland-Garros, déclare forfait en raison d'une blessure abdominale. À la suite de cela, la Tchèque Klára Zakopalová devient tête de série 32.

Pendant le tournoi 
 Pour la première fois de l'Ère Open, deux des trois premières têtes de série dames perdent avant le troisième tour : la Biélorusse et tête de série 2 Victoria Azarenka déclare forfait avant son deuxième tour face à l'Italienne Flavia Pennetta en raison d'une blessure au genou droit occasionnée par une glissade lors de son premier tour ; la Russe Maria Sharapova, tête de série 3, est sortie au deuxième tour par la Portugaise Michelle Larcher de Brito, issue des qualifications.

 Après Li Na en 2011 (au ) et Maria Sharapova en 2012 (en 1/8 de finale), Sabine Lisicki élimine pour la troisième année consécutive la gagnante de Roland-Garros après sa victoire sur Serena Williams, numéro un mondiale et tête de série 1 en huitièmes de finale. C'est aussi la première fois de l'Ère Open qu'aucune des têtes de série 1, 2 et 3 chez les femmes n'est présente en quarts de finale. 

 Également pour la première fois dans l'ère Open à Wimbledon, aucune des demi-finalistes de l'épreuve n'a remporté de Grand Chelem. Seules Marion Bartoli (Wimbledon 2007) et Agnieszka Radwańska (Wimbledon 2012) ont déjà atteint une finale. Pour la première fois depuis 2007, la finale du tournoi se déroule sans joueuse du top 10. Marion Bartoli n'a rencontré aucune top 15 lors du tournoi et elle n'a pas concédé la moindre manche. En réussissant et parvenant à remporter un premier majeur à sa , Marion Bartoli bat le record de la victoire la plus tardive en ce qui concerne le nombre de participations en Grand Chelem, jusque-là détenu par Jana Novotná (45, déjà à Wimbledon, en 1998).

Primes et points

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2013
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013
Tennis en juillet 2013